Kolekcija (hobi), vrsta hobija 
 Umjetnička kolekcija
 Kolekcionar, osoba koja skuplja zbirku srodnih predmeta 
 kolekcija dugova, agencija za naplatu fiksnih i varijabilnih troškova (dugova)
 Privatna kolekcija 
 Modna kolekcija
 Kolekcija (album Zlatana Stipišića Gibonnija), album Zlatana Stipišića Gibonnija